High Seat ist der Name von zwei Bergen in Cumbria, England:

 High Seat im Lake District siehe: High Seat (Lake District)
 High Seat in den Yorkshire Dales an der Grenze von Cumbria und North Yorkshire siehe: High Seat (Yorkshire Dales)